Эуже́ниу де Андра́де (, собственное имя — Жозе Фонтиньяш Рату, , 19 января 1923, Повуа-де-Аталайа — 13 июня 2005, Порту) — португальский поэт и переводчик.

Биография 
С 1932 года жил в Лиссабоне с матерью, которая разошлась с его отцом. Начал писать стихи в 1936 году, публиковаться — в 1939 году. В 1943 году переехал в Коимбру, где познакомился с Мигелом Торгой и Эдуарду Лоренсу. С 1947 года в течение 35 лет — служащий Министерства здравоохранения. В 1950 году поселился в Порту, где и прожил до конца жизни. В 1990 году открыл в своём доме издательство «Фонд Эужениу де Андраде».

Творчество 
Пантеистическая лирика Андраде — сплав португальских песенных традиций с образностью испанского барокко и сюрреализма. Приобрел широкую известность с выходом книги стихов «Руки и плоды» (1948), развернутые «Заметки» посвятил книге Жоржи де Сена.

Переводчик стихов Сапфо, Лорки, Рицоса, Шара, Борхеса.

Книги стихов 
 Pureza (1945)
 As Mãos e os Frutos (1948)
 Os amantes sem dinheiro (1950)
 As palavras interditas (1951)
 Até amanhã (1956)
 Coração do dia (1958)
 Mar de Setembro (1961)
 Ostinato rigore (1964)
 Obscuro domínio (1971)
 Véspera de água (1973)
 Escrita da Terra (1974)
 Limiar dos pássaros (1976)
 Matéria solar (1980)
 Vertentes do olhar (1987)
 O outro nome da Terra (1988)
 Rente ao dizer (1992)
 Ser dá trabalho (1993)
 O Sal da Língua (1995)
 Os lugares do lume (1998)
 Os sulcos da sede (2003)

Публикации на русском языке 
 [Стихи]// Западноевропейская поэзия XX века. М.: Художественная литература, 1977, с.475-477
 [Стихи]// Из современной португальской поэзии. М.: Прогресс, 1980

Признание 
Лауреат множества национальных и международных наград, крупнейшей из которых стала Премия Камоэнса (2001). Стихи переведены на большинство европейских языков.

Примечания

Литература 
 Cruz Santos J. da. Aproximações a Eugénio de Andrade. Porto: ASA, 2000

Ссылки 
 Сайт Фонда Эужениу де Андраде

Поэты Португалии
Переводчики Португалии
Переводчики поэзии на португальский язык
Литераторы, известные под псевдонимами
Португальские поэты
Почётные доктора Университета Порту